Saunders Island ist der Name folgender Inseln:

* Saunders Island (Falklandinseln)
 Saunders Island (Südsandwichinseln)
 Saunders-Insel in Grönland, siehe Appat (Insel, Qaanaaq)